Ясотхон:

 Ясотхон — провинция на северо-востоке Таиланда.
 Ясотхон — город на востоке Таиланда. Столица одноимённой провинции.